Forcadel ist der Familienname von

 Étienne Forcadel (1519–1578), französischer Autor und Jurist
 Pierre Forcadel (um 1500–1572 oder 1573), französischer Mathematiker